In Dari: رابعه بلخی

 Rabia Balkhi (dichteres), prinses en dichteres uit de tiende eeuw uit Balkh
 Rabia Balkhi (film), Afghaanse film uit 1974 gebaseerd op het levensverhaal van Rabia